Bosznia-Hercegovina
Maurovići falu Visoko községben, a Zenica-Doboji kantonban

 Horvátország
Maurovići falu Barilović községben, Károlyváros megyében